Куприя́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Куприянова, Анастасия Фоминична (1872—1979) — белорусская советская партизанка.
 Куприянова, Анна Владимировна (ур. Иванова; род. 1987) — российская волейболистка.
 Куприянова, Валентина Константиновна (1930—2019) — учительница, Герой Социалистического Труда.
 Куприянова, Людмила Андреевна (1914—1987) — палинолог и систематик.
 Куприянова, Маргарита Григорьевна (1924—2005) — советская и российская актриса.
 Куприянова, Пелагея Ивановна (1918—1993) — советская учительница, депутат Верховного Совета СССР. См. также